Eckart Muthesius (1904-1989), architecte et un architecte d'intérieur allemand, fils d'Hermann Muthesius.
 Hermann Muthesius (1861-1927), architecte allemand, également écrivain et diplomate.
 Winfried Muthesius (1957-), peintre, photographe et créateur d’installations allemand.